Biberg ist der Ortsname von:

 Biberg (Hausham), Ortsteil der Gemeinde Hausham, Landkreis Miesbach, Bayern
 Biberg (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Biberg (Kipfenberg), Ortsteil des Marktes Kipfenberg, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Biberg (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Biberg (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Biberg (Malching), Ortsteil der Gemeinde Malching, Landkreis Passau, Bayern
 Biberg (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Biberg (Scheyern), Ortsteil der Gemeinde Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Biberg (Simbach), Ortsteil der Gemeinde Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Biberg (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Biberg (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Sonstiges:

 Abschnittsbefestigung Biberg abgegangene Abschnittsburg bei Valley im Landkreis Miesbach, Bayern
 Keltensiedlung am Biberg, Berg und archäologischer Fundplatz bei Saalfelden am Steinernen Meer, Salzburg, Österreich
 Filialkirche Biberg